El término umbría puede hacer referencia a:
 Umbría, zona de sombra orográfica; 
 Umbría, región de Italia; 
 Umbrías, municipio de la provincia de Ávila (España); 
 Belén de Umbría, municipio de Risaralda (Colombia); o
 Punta Umbría, municipio de la provincia de Huelva (España).